Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Strømsgodset Idrettsforening nelle competizioni ufficiali della stagione 2015.

Stagione
Il 26 maggio, David Nielsen ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore dello Strømsgodset: viene sostituito da Bjørn Petter Ingebretsen. Il 22 giugno 2015, l'UEFA ha effettuato il sorteggio del primo turno di qualificazione all'Europa League 2015-2016, al quale lo Strømsgodset avrebbe preso parte: la formazione norvegese avrebbe affrontato gli albanesi del Partizani Tirana. Grazie ad un successo complessivo per 4-1, lo Strømsgodset si è qualificato per il secondo turno di qualificazione, in cui avrebbe affrontato il Mladá Boleslav. Superato anche questo ostacolo, lo Strømsgodset è stato eliminato dai croati dell'Hajduk Spalato.

Lo Strømsgodset ha chiuso il campionato al 2º posto finale, qualificandosi così per l'Europa League 2016-2017. L'avventura nel Norgesmesterskapet 2015 è terminata invece al terzo turno, con l'eliminazione per mano del Kvik Halden. Il calciatore più utilizzato in stagione è stato Espen Bugge Pettersen a quota 39 presenze (30 in campionato, 3 in coppa e 6 in Europa League). Iver Fossum è stato invece il miglior marcatore a quota 12 reti, di cui 11 in campionato e una nella coppe nazionali.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2015 è stato Diadora, senza alcuno sponsor ufficiale. La divisa casalinga fu composta da una maglietta di colore blu scuro con inserti bianchi, pantaloncini e calzettoni bianchi. Quella da trasferta, invece, fu completamente bianca, con inserti blu scuro.

Rosa

Calciomercato

Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03)

Sessione estiva (dal 22/07 al 18/08)

Risultati

Eliteserien

Girone di andata

Girone di ritorno

Norgesmesterskapet

Europa League

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni

2015